Łączki peut désigner en Pologne :

 Łączki, village du powiat de Lesko, dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Łączki, village du powiat de Przemyśl, dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Łączki, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Łączki, village de la voïvodie de Silésie
 Łączki, village de la voïvodie de Poméranie
 Łączki, village de la voïvodie de Mazovie
 Łączki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie